Iwanami steht für: 

 Takuya Iwanami, japanischer Fußballspieler
 Iwanami Shigeo, japanischer Buchhändler
 Iwanami Shoten, japanische Buchhandlung